Nikl borid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 128,198 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Бориди
Једињења никла‎